Kef (gouvernement), een gouvernement van Tunesië
 El Kef (stad), de hoofdstad van dit gouvernement